Посадниково — деревня в Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Стехновской волости.

География 
Деревня расположена в центральной части района, на южном побережье Посадниковского озера, в 12 км к северу от города Новоржев.

История 

Посадниково — историческое имение графов Ланских. В 1733 году здесь была построена каменная Казанская церковь (сохранилась), в 1784 году завершилось строительство Никольского храма (уничтожен советскими властями).

Население

Достопримечательности 

 Казанская церковь с колокольней. Памятники истории и архитектуры. 
 Новая Казанская церковь. Деревянная, построена в 2004 году.
 Братская могила советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. Памятник истории.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района